Fixisme kan de volgende betekenissen hebben:

Een achterhaald concept in de biologie, zie fixisme (biologie);
een achterhaald concept in de aardwetenschappen, zie fixisme (geologie).